Echipa feminină de handbal a Țărilor de Jos este echipa națională care reprezintă Țările de Jos în competițiile interțări oficiale sau amicale de handbal feminin. Echipa este guvernată de Federația de Handbal a Țărilor de Jos.

Rezultate

Rezultate olimpice

Rezultate la Campionatul Mondial 
(Referință, arhivele 1) și 2) la Wayback Machine)

Rezultate la Campionatele Europene

Rezultate în alte competiții 
 Trofeul Carpați 2016: locul 3
 Trofeul Carpați 2004: locul 3

Echipa 
Ultima componența cunoscută a echipei Țărilor de Jos este cea de la Campionatul Mondial din 2019.

Antrenor principal:  Emmanuel Mayonnade
Antrenor secund:  Ekaterina Andriușina
Antrenor secund:  Harrie Weerman

Note

Legături externe 
Echipa Țărilor de Jos  pe pagina oficială a Federației de Handbal a Țărilor de Jos
Pagina oficială a Federației de Handbal a Țărilor de Jos
Profil pe pagina IHF

Țările de Jos